

Geografia 
 Miraflores – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
 Miraflores – comune della Colombia nel Dipartimento di Guaviare
 Miraflores – località del Messico nello stato della Bassa California del Sud
 Miraflores – comune dell'Argentina nel dipartimento di General Güemes, nella provincia del Chaco
 Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella provincia di Lima (regione di Lima)
 Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella provincia di Arequipa (regione di Arequipa)
 Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella provincia di Yauyos (regione di Arequipa)
 Distretto di Miraflores – distretto del Perù nella provincia di Huamalíes (regione di Huánuco)

Altro 
 Miraflores – antico castello, non più esistente, che dà il nome a zona Mirafiori di Torino
Parco Miraflores – parco urbano pubblico di Nichelino
 Miraflores – una delle tre chiuse del canale di Panama
 Club Baloncesto Miraflores – squadra di pallacanestro di Burgos
 Certosa di Miraflores – monastero di Burgos
 Palazzo di Miraflores – palazzo di Caracas, sede del governo del Venezuela